Мокрая Буйвола - топоним:

 Мокрая Буйвола - река, Ставропольский край
 Мокрая Буйвола - посёлок, Благодарненский район, Ставропольский край
 Мокрая Буйвола - железнодорожная станция Северо-Кавказской железной дороги